Hilder ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Hilder (* 1959), deutscher Journalist und Medienmanager
 J J Hilder (1881–1916), australischer Maler
 Matt Hilder (* 1982), australischer Rugbyspieler